Il y a eu plusieurs  dans la Maison de Bar :
 Thiébaut  (1158 † 1214), comte de Bar et de Luxembourg
 Thiébaut II (v.1221 † 1291), comte de Bar
 Thiébaut de Bar (mort en 1312), évêque de Liège

Thiebaut